Následující článek je seznam izraelských měst, který je založen na statistických ročenkách Izraelského centrálního statistického úřadu (, ha-Liška ha-merkazit le-statistika). Statut města získá v Izraeli sídlo tehdy, když je počet jeho obyvatel vyšší než , či v případě, že mu tato práva přidělí ministr vnitra. Sídla se v izraelském systému místních samospráv dělí do tří skupin:
 město (městská rada)
 menší město (místní rada)
 oblastní rada

Hlavním městem je podle izraelských zákonů (tzv. Jeruzalémský zákon) Jeruzalém. Jako hlavní město státu jej však uznávají pouze Spojené státy americké, Česká republika, Kostarika a Salvador.

Seznam měst 
K roku 2008 se v Izraeli nachází celkem 14 měst, jejichž počet obyvatel přesahuje . Následující tabulka je seznamem izraelských měst k roku 2009. Mimo názvu města obsahuje též jeho hebrejský a arabský název, spádový distrikt a demografický vývoj. Data pro tabulku byla získána ze statistických ročenek Centrálního statistického úřadu za roky 2000, 2002, 2004, 2006 a 2008.

Mezi každým dvouletým obdobím je graficky znázorněn trend vývoje. V tabulce bylo použito symbolů:

Největší města 
Deset největších izraelských měst:

Města s ubývající populací 
V šesti izraelských městech nastala situace, že byl počet obyvatel v roce 2005 nižší než v roce 2000. Řazena jsou podle přibližného procentuálního čísla úbytku.

Nejdynamičtější města 
Mezi lety 2000 a 2005 se osm měst rozrostlo o více než 12%. Řazení je podle procentuálního růstu:

 Poznámka: Město El'ad mělo mezi lety 2000 a 2005 nárůst z 5 800 obyvatel na 25 500, což byl nárůst o 339.7%. Podobně se město Modi'in Ilit rozrostlo z 16 400 obyvatel na 30 500 obyvatel, což je 86% růst. V roce 2005 však byly zároveň místními radami a proto nebyly zahrnuty do seznamu.

Města s velkým množství imigrantů 
Následující tabulka je seznam měst s velký množstvím imigrantů. Za imigranty se považují ti lidé, kteří se usídlili v Izraeli po roce 1990. Většina jich pochází z bývalého Sovětského svazu, avšak nezanedbatelné množství pochází z Etiopie a Argentiny.

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Izraelské distrikty

Externí odkazy 
 
 Oficiální internetové stránky Izraelského statistického úřadu 
 UrbanIsrael.com: Informace a fotografie mnoha izraelských měst
 Mapy Izraele

 
Izrael
Demografie Izraele
měst